Morillas ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Morillas (* 1950), spanischer Parfümeur
 Adrien Morillas (* 1958), französischer Motorradrennfahrer